Нурадди́н Батыр-бий Едигеев сын аль-Бекри  или Нурреди́н (ум. ) — князь Ногайской Орды с 1426 по 1440 год, младший сын Едигея.

Нураддин продолжал политику отца, сделал многое для утверждения самостоятельности Ногайской Орды. Со временем имя Нураддин стало нарицательным и означало титул наследника владетельного князя в ногайских ордах (См. Нурадин).

Нураддин держал свои штаб-квартиры на нижней Волге. После смерти своего отца он бежал в Туркестан, но позднее вернулся домой и объединил под своим правлением все главные ногайские кланы. Согласно преданию, он был убит от рук мурзы Исмаила, одного из внуков хана Токтамыша.

Примечания

Литература

Ссылки 

Ногайские бии
Мангыты